De vierde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1999 gehouden in het Indiase New Delhi. Het toernooi met 6 deelnemers werd gehouden van 2 tot en met 10 december. Voor de derde keer won Zuid-Korea. Voor het eerst werd een kwalificatietoernooi gehouden.

Kwalificatietoernooi 
In een kwalificatietoernooi eind 1997 in Singapore plaatsten de twee beste landen zich voor de eindronde. Dit waren Kazachstan en Singapore.

Eindstand:

Eindronde 
Het gekwalificeerde Singapore nam niet deel, Maleisië nam de vrijgekomen plaats in. De zes landen speelden in één groep. De twee beste landen speelden vervolgens de finale.

Groepsfase

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1999
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Delhi
New Delhi
Hockey in India